Topònims:
 Lloret de Mar, municipi costaner de la comarca de la Selva, a Catalunya
 Lloret de Vistalegre, municipi de l'illa de Mallorca, a les Illes Balears
 Mola de Lloret, muntanya del municipi de Roquetes a la comarca del Baix Ebre 
 Barranc de Lloret, al Baix Ebre
 Entitats:
 Club de Futbol Lloret, club de futbol català de la vila de Lloret de Mar 
 Club Hoquei Lloret, entitat esportiva de Lloret, a la comarca de La Selva, fundada el 1969 
 Biografies:
 Antoni Lloret i Martí advocat i polític valencià originari d'Alberic 
 Antoni Lloret i Orriols (Barcelona, 1935), científic i escriptor 
 Carles Lloret i Soler (1921 - Barcelona, 2006), actor de teatre i cinema 
 Enric Lloret
 Josep Lloret i Colell (Palamós, 1943), promotor musical català 
 Josep Maria Lloret i Garrigosa (Girona, 1862 - Sant Feliu de Guíxols, 1925), notari conegut per formar part del "círcol" d'amics i col·laboradors del poeta Joan Maragall
 Juan Antonio Lloret Llorens, polític valencià 
 Isabel Lloret Ivorra (La Vila Joiosa, 1971), esportista i política
 Isidre Lloret i Massaguer (Barcelona, 1880 - 1922), advocat especialista en dret municipal 
 Pere Lloret Ordeix (Tarragona, 1877 – Barcelona, 1967), alcalde de Tarragona 
 Rafel Lloret (Mallorca, ? - 1451), bruixoler i mestre de cartes de navegar 
 Toni Lloret i Grau (Igualada, 1957), psicòleg i escriptor català